Taktlos steht für
 Taktlos Festival
 Taktlos (Musikmagazin), Zeitschrift

Siehe auch
 Taktloss, deutscher Rapper